Marani pode referir-se a:
 Feminino de marajá;
 Rosanna Marani;
 21306 Marani, um asteroide da cintura principal.